Le  Grand Prix moto de Saint-Marin 2018 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2018. 

Cette  du Grand Prix moto de Saint-Marin s'est déroulée du 7 au  sur le Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Classement des MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

Références 

Grand Prix moto de Saint-Marin
Sport en Italie en 2018
Sport en septembre 2018
Saint